U 1228 oder U-1228 bzw. 1228 steht für:

 U 1228 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 1228 als Bezeichnung eines Medikaments registriert von der amerikanischen  von Food and Drug Administration.
 U 1228 als Bezeichnung des „ረ“ als Silbenzeichen Ra zur Darstellung von Schrift im Unicodeblock Äthiopisch.

U1228